Det finns flera personer med namnet James Nicholson:

En amerikansk psalmförfattare, se James Nicholson (psalmförfattare)
En nordirländsk EU-parlamentariker, se Jim Nicholson